Algerisk arabisk (også kendt som Darja og Dziria, ) er en arabisk dialekt som tales i det nordlige Algeriet. Både algerisk, tunesisk og marokkansk arabisk hører til den maghrebarabiske sprogfamilie og som sådan er dialekterne ofte indbyrdes forståeligt. Sproget indeholder mange låneord fra fransk, spansk og osmannisk-tyrkisk.

Parlør

Navneord og tillægsord

Spørgende stedord

Se også 
 Hassania
 Libysk arabisk

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Algerisk arabisk parlør hos Wikivoyage 
 Algerisk arabisk Wikipedia hos Wikimedia Incubator 

Arabiske dialekter
Sprog i Algeriet